O jogo "Tak and the Power of Juju" foi lançado para Gamecube, Game Boy Advance e Playstation 2.
O desenho apresentado no canal Nickelodeon foi baseado no jogo de PS2 e no Brasil é conhecido como "Tak e a Magia de Juju".

Jogos eletrônicos de 2003
Jogos para Nintendo GameCube
Jogos para Game Boy Advance
Jogos para PlayStation 2
Jogos eletrônicos da THQ